Frans Janssen (bisschop), een Nederlands geestelijke en bisschop van de Rooms-Katholieke Kerk
 Frans Janssen (voetballer), een voormalig Nederlands voetballer